Pan Am steht für:
 Pan Am (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2011–2012)
 Pan American World Airways, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft (1927–2008)
 Pan Am Railways, US-amerikanische Bahngesellschaft

PAN AM steht für:
 PAN AM, ein ehemaliges Seekabel

Siehe auch:
 Pan American
 PanAmSat